Beata Maciejewska (ur. 1964) – polska dziennikarka i publicystka
 Beata Maciejewska (ur. 1968) – polska polityk, działaczka partii Wiosna

Zobacz też:
 Beata Maciejewska-Welfle